Голова горгоны — выражение, связанное с отрубленной Персеем головой горгоны Медузы и употребляющееся в различных значениях. В переносном смысле — символ чего-то ужасного (взгляд головы обращал посмотревших на неё в камень и после смерти Медузы).

Значения:
 Голова горгоны — часть созвездия Персея.
 Голова горгоны () — морское животное из класса офиур.
 Головы горгоны, или горгоноцефалы () — род морских животных из класса офиур типа иглокожих.
 Голова горгоны (фильм) — фильм производства СССР, 1986 год, о контрреволюционном мятеже на Северном Кавказе 1920-х гг.
 Голова горгоны (книга) — книга Дж. Фрейзера, 1927 г.

См. также 
 Горгонейон — амулет с изображением головы горгоны Медузы.